Александар Варјачић (Крагујевац, 23. маја 1991) српски је фудбалер који тренутно наступа за Младост из Лучана.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Раднички Крагујевац
 Српска лига Запад (2): 2009/10, 2016/17.

 Прва лига Србије : 2020/21.

Шапине
 Зона Дунав : 2015/16.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Спортисти из Крагујевца
Српски фудбалери
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Победе Белошевац
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Јагодине
Фудбалери Младости Лучана
Десни бекови у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије